Не мешати са џнана, што значи знање.

Дхјана (санскрит: ध्यान dhyāna) или џхана (пали: झान jhāna) означава мотрење, загледање, контемплацију, односно медитативну задубљеност која се постиже интензивном концентрацијом на одредени духовни или телесни предмет.

Битан је појам у хиндуизму, џаинизму и будизму. Ошо је описује као "дубљу пажњу усмерену на себе, која укључује опажај тела, ума, чула и околине, без поистовећења са тим."

Еквивалент у кинеском језику је ч'ан а у јапанском зен.

Етимологија 

Санскритска реч dhyāna је настала од индо-европског корена „dheia“, што значи гледати, видети. Оригинално значење речи било је размотрити, сагледати, иако је већ у Будино време добила значење медитативног задубљења.

У хиндуизму 

Од времена упанишада, индијски религијски правци наглашавају дјану и однос учитељ-ученик.

У систему јоге, дјана као претпоследњи члан духовне дисциплине претходи стању пуне сабраности (самади). Каснији будистички модели пружају оштрије спецификације и скоро дословно одговарају формулацијама у Патанђалијевевим јогасутрама. У сваком случају Патанђалијево дело датира из постбудистичког периода.

У цаинизму 

Систем медитативног задубљења носи у неколико џаинских текстова назив џхана. У оба случаја има четири разине или подручја, с аналогним обележјима као у будизму.

У будизму 

Буда је реч џхана користио да означи ступњеве које прелази ум на путу од уобичајене пренатрпаности до потпуне јасноће. Џхана, загледање, је једно од средстава постизања нирване путем кроћења свести и постизања потпуног мира. Први корак у загледању је истрајна и редовна вежба до нивоа када су пет препрека напретку ума неутралисане. Буда је уочио четири ступња загледања.

Литература 
 
 Filozofijski rečnik, Matica hrvatska, Zagreb 1984.
 Enciklopedija živih religija, Nolit, Beograd. 2004. .

Извори

Види још 
 Зен
 Медитација
 Контемплација
 Мотрење (будизам)

Спољашње везе 

 Čedomil Veljačić, Put meditativnog zadubljenja u đainizmu i buddhizmu

Санскритски изрази
Зен